Animals er flertal af det engelske ord Animal, der betyder dyr.

Animal og Animals kan henvise til:

Underholdning

Fiktive personer/karakterer 
Animal (Muppet), en trommeslager i The Muppet Show

Film 
L'Animal (dansk: Dyret) en fransk film fra 1977 med Jean-Paul Belmondo og Raquel Welch
The Animal, en amerikansk komediefilm fra 2001 med Rob Schneider
Animals (film), et stand-up show skrevet og fremført af Ricky Gervais, optaget i 2003
Animal (film), en amerikansk horrorfilm med Keke Palmer fra 2014

Musik

Bands 
 The Animals, er britisk rockband
 A.N.I.M.A.L., et argentinsk heavy metal band

Album 
 Animal (Animosity album), 2007
 Animal, af Far East Movement, 2008 
 Animal (Kesha album), 2010
 Animal (Motor Ace album), 2005
 Animal, af The Bar-Kays, 1988 
 Animal!, af Margot & the Nuclear So and So's, 2008
 Animals (album), et album af Pink Floyd, 1977
 Animals (This Town Needs Guns album), 2008
 The Animals (Animals album), 1964

Sange 
 "Animal" (Conor Maynard sang)
 "Animal" (Def Leppard sang)
 "Animal", med Ellie Goulding fra Lights (Ellie Goulding album) (Bright Lights)
 "Animal" (Fuck Like a Beast)", med W.A.S.P.
 "Animal" (Jebediah sang)
 "Animal" (Juvenile sang)
 "Animal" (Kesha sang)
 "Animal" (Miike Snow sang)
 "Animal" (Neon Trees sang)
 "Animal" (Pearl Jam sang)
 "Animal" (R.E.M. sang)
 "Animal", med The Kinks fra To the Bone (The Kinks album)
 "Animals", med Coldplay, en af B-siderne til "Clocks" (sang)
 "Animals" (Kevin Ayers sang)
 "Animals" (Maroon 5 sang)
 "Animals" (Martin Garrix sang)
 "Animals", med Muse fra The 2nd Law
 "Animals" (Nickelback sang)
 "Animals", med Talking Heads fra Fear of Music (album)
 "The Animal", med Steve Vai fra Passion and Warfare

Personer 
En række wrestlere har benyttet "The Animal" eller "Animal" som fighternavn, herunder

George Steele (født 1937), med tilnavnet "The Animal"
Road Warrior Animal (født 1960), et af fighternavnene for Joe Laurinaitis
Animal Hamaguchi (født 1947), fighternavn for den japanske wrestler Heigo Hamaguchi 
Dave Batista (født 1969), med tilnavnet "The Animal"